Хуна:

 Хуна — город в штате Аляска, США.
 Хуна — аэропорт на Аляске, около одноимённого города.
 Хуна — слово, используемое духовным движением «Новое мышление».
 Хуна — название одного из родовых подразделений (ара) в составе башкир.
 Хуна — село в Лакском районе Дагестана.